Енё Димов Вылчев (; ) — болгарский борец вольного стиля, чемпион и неоднократный призёр Олимпийских игр, чемпион и неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы, четырнадцатикратный чемпион Болгарии  . Полковник милиции.

Биография 

Начал заниматься борьбой у своего старшего брата, после службы в армии. В 1957 году впервые стал чемпионом Болгарии.

В 1958 году выступил на Кубке мира и завоевал «серебро», а в 1959 году повторил свой успех на чемпионате мира.

На Летних Олимпийских играх 1960 года в Риме боролся по вольной борьбе в категории до 67 килограммов (лёгкий вес). Выбывание из турнира проходило по мере накопления штрафных баллов. За чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу по очками при любом соотношении голосов начислялся 1 штрафной балл, любое поражение по очкам каралось 3 штрафными баллами, чистое поражение — 4 штрафными баллами. В схватке могла быть зафиксирована ничья, тогда каждому из борцов начислялись 2 штрафных балла. Если борец набирал 6 или более штрафных баллов, он выбывал из турнира. Титул оспаривали 24 человека. Явным фаворитом турнира был двукратный чемпион мира, советский борец Владимир Синявский, которому в третьем круге проиграл Енё Вылчев. Тем не менее, Синявский к финальным схваткам подошёл тоже имея такой же груз штрафных баллов. В пятом круге оба закончили свои схватки чисто, и исходя из личной встречи, болгарский борец мог претендовать только на третье место, которое он и завоевал в последней схватке.

В 1962 году завоевал звание чемпиона мира, а вот в следующем году остался только шестым. После проигрыша работал механиком в гараже, шахтёром, затем стал лейтенантом милиции.

На Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио боролся в категории до 70 килограммов (лёгкий вес). Регламент турнира остался прежним. Несмотря на поражение во встрече с советским спортсменом Зарбегом Бериашвили и ничью с иранцем Абдуллой Мохаведом, запас прочности, сделанный болгарским борцом в первых трёх схватках, которые он выиграл чисто, оказался достаточным, чтобы вести борьбу за первое место. В финале Енё Вылчев уверенно победил немца Клауса Роста и стал чемпионом Олимпиады.

Титул оспаривали 22 человека.

В 1965 и 1966 годах на чемпионатах мира остался за чертой призёров, оставшись четвёртым и пятым соответственно. В 1967 году выиграл две «бронзы» на чемпионатах Европы и мира. В 1968 году стал чемпионом Европы.

На Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико боролся в категории до 70 килограммов (лёгкий вес). Регламент турнира остался прежним, но начисление штрафных баллов несколько изменилось. Как и прежде, за чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу за явным преимуществом начислялось 0,5 штрафных балла, за победу по очкам 1 штрафной балл, за ничью 2 или 2,5 штрафных балла, за поражение по очкам 3 балла, поражение за явным преимуществом 3,5 балла, чистое поражение — 4 балла. Борец, набравший 6 баллов из турнира выбывал. Титул оспаривали 26 человек. Болгарский борец к финальной схватке проигрывал Абдулле Мохаведу полбалла, соответственно Мохаведа устраивала и ничья, но Енё Вылчев проиграл в финале по очкам и остался вторым.

В 1969 году вновь стал чемпионом Европы и завоевал второе место на чемпионате мира.

После окончания карьеры был на тренерской работе, до 1990 года занимаясь с молодёжной и основной сборными Болгарии. После 1990 года, выйдя на пенсию, работал в охранной фирме «Дага полис», был личным телохранителем на гастролях многих звёзд, включая Стинга

В 2001 году в Димитровграде Енё Вылчев основал зал борьбы, где он являлся президентом.

В 2008 году дом Енё Вылчева был обокраден: воры вынесли все награды чемпиона

Его отличительная техника кристаллизована в уникальном мастерстве. Приёмы его отполированы до совершенства и выполнены с невероятной кошачьей скоростью, повергавшие одного за другим соперников с именами, вызывающими восхищение на трибунах.

Умер 15 февраля 2014 года от инфаркта

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Болгарии
Олимпийские чемпионы от Болгарии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Умершие от инфаркта миокарда
Олимпийские чемпионы по борьбе
Борцы лёгкого веса
Члены Зала Славы FILA
Тренеры сборной Болгарии по борьбе